Thomas Bay kan have flere betydninger:

 Thomas Bay (cykelrytter) – tidligere dansk professionel cykelrytter og TV-kommentator
 Thomas Bay (USA) – bugt i Alaska, USA